La Légion d’honneur peut se référer à :

Une décoration militaire  
 l’ordre national de la Légion d’honneur de France ;
 l’ordre national de la Légion d’honneur des Philippines ;

Un lieu  
 au palais de la Légion d'honneur ou « hôtel de Salm » de Paris ;
 au  de San Francisco ;
 aux maisons d’éducation de la Légion d’honneur ;

Une récompense virtuelle  
 dans le jeu vidéo United Nations Space Command, la « Légion d’honneur » est la plus haute distinction.